Dean Heffernan – allenatore di calcio ed ex calciatore australiano
 Paul Heffernan – calciatore irlandese
 Robert Heffernan – marciatore irlandese